Bognár György (1944) éremművész, ötvös, vésnök, emlékpénzek, emlékérmék tervezője 
Bognár György (1961) válogatott labdarúgó, edző
Bognár György (1978) villamosmérnöki tudományok doktora, egyetemi docens, tehetségfejlesztő tanár<ref>Bognár György (villamosmérnök) - Fő kutatási területe a mikroelektronika, termikus modellezés és karakterizáció.

Jegyzetek